hrabstwo Leon (ang. Leon County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Leon (ang. Leon County) w USA, w stanie Teksas